

Miejscowości i ich części w w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Widno – przysiółek wsi Skwierawy w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Widno – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy

Bułgaria 
 Widno – wieś w obwodzie Dobricz